Ким Юхён (, ; род. 7 января 1997 года) — южнокорейская певица. Участница гёрл-группы Dreamcatcher, является ведущей вокалисткой.

Карьера 
18 сентября 2014 года она дебютировала в составе MINX с цифровым синглом «Why Did You Come To My Home?».

Happyface Entertainment (ныне — Dreamcatcher Company) 29 ноября 2016 года объявили, что MINX дебютируют заново под новым названием Dreamcatcher и с двумя новыми участницами (Гахён и Хандон).

13 января 2017 года в составе группы Dreamcatcher совершила свой дебют с синглом «Nightmare»

12 сентября 2017 года вышел кавер Юхён на песню группы Little Mix — «Secret Love Song».

В октябре 2017 года Юхён вместе с Джию, Шиён и Дами, приняли участие в шоу на выживание MIXNINE. Однако, 10 декабря 2017 было объявлено, что все четверо покинут шоу.

14 июня 2018 года вышел клип с Юхён у участников группы D1CE Хёнсу и Джину – “Falling in Love”.
Также была героиней клипа Хо Сонджун - "Late to Say".

Фильмография

Дорамы

Примечания 

Корейские певицы-идолы